— древняя школа содзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное приблизительно в конце XVI веке мастером по имени Сабури Иносукэ Сигэтака.

История 
Школа Сабури-рю была основана в самом начале периода Эдо мастером по имени . Иносукэ принимал участие в Битве при Сэкигахаре на стороне Токугава Иэясу.

По состоянию на 2011 год школа входит в состав организации Нихон Кобудо Кёкай. Ею руководит сокэ в 12-м поколении по имени . Штаб-квартира Сабури-рю располагается в городе Футю, Хиросима.

Особенности стиля 
В своей практике школа Сабури-рю использует яри не только как колющее, но и как режущее оружие. Традиционный размер лезвия копья — 2 сяку и 1 сун (63,6 сантиметров).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сабури-рю 
 

Боевые искусства Японии